Saint-Privat steht für folgende geographischen Objekte in Frankreich:
 Kanton Saint-Privat im Département Corrèze

Gemeinden:
 Saint-Privat (Ardèche), Département Ardèche
 Saint-Privat (Corrèze), Département Corrèze
 Saint-Privat (Hérault), Département Hérault
 Saint-Privat-d’Allier, Département Haute-Loire
 Saint-Privat-de-Champclos, Département Gard
 Saint-Privat-des-Prés, Département Dordogne
 Saint-Privat-des-Vieux, Département Gard
 Saint-Privat-de-Vallongue, Département Lozère
 Saint-Privat-du-Dragon, Département Haute-Loire
 Saint-Privat-du-Fau, Département Lozère
 Saint-Privat-la-Montagne, Département Moselle

Siehe auch:
 saint privat, Bandprojekt von Klaus Waldeck